Klaas Boot jr., Nederlands gymnast
 Klaas Boot sr., Nederlands gymnast